Чума може да се отнася за:

 Чума, заразна епидемична болест по хората, причинявана от бактерията Yersinia pestis.
 Чума по дребните преживни животни, високопатогенна инфекциозна болест по овцете и козите, причинявана от Peste-des-petits-ruminants virus.
 Чума по говедата заразна болест по говедата и някои диви двукопитни животни, причинявана от Rinderpest virus.
 Чума по кучетата, остра заразна болест при всички видове от сем. Кучета, причинявана от Canine Distemper Virus.
 Чума по делфините, остра заразна болест при представителите на разред Китоподобни, причинявана от Cetacean morbillivirus.
 Чума по тюлените, остра заразна болест при представителите на семейство Същински тюлени, причинявана от Phocine distemper virus.
 Чума по лозата, заболяване при лозите и овощните дървета, причинявано от паразитните гъби Rosellina necatrix и Armillaria mellea.
 „Чумата“, роман от Албер Камю